The Stigma – film del 1912 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Stigma – film del 1913 prodotto dalla Essanay
 The Stigma – film del 2010 diretto da Philip Carrel